Pischtschane (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj, siehe Pischtschane (Bachtschyssaraj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, Landgemeinde Petropawliwka, siehe Pischtschane (Kupjansk, Petropawliwka)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw, siehe Pischtschane (Tschuhujiw)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk, siehe Pischtschane (Wowtschansk)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Pischtschane (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Pischtschane (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Pischtschane (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, siehe Pischtschane (Starobeschewe)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Bobrynez, siehe Pischtschane (Bobrynez)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Pischtschane (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Stanytschno-Luhanske, siehe Pischtschane (Stanytschno-Luhanske)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Pischtschane (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Pischtschane (Krementschuk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka, siehe Pischtschane (Reschetyliwka)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Bilopillja, siehe Pischtschane (Bilopillja)
 Dorf in der Oblast Sumy, Stadtkreis von Sumy, siehe Pischtschane (Sumy)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw, siehe Pischtschane (Sboriw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha, siehe Pischtschane (Solotonoscha)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj, siehe Pischtschane (Kamin-Kaschyrskyj)

 Ansiedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, Landgemeinde Kuryliwka, siehe Pischtschane (Kupjansk, Kuryliwka)

siehe auch:
 Pestschanoje

uk:Піщане